Атамурадов — женская форма фамилии Атамурадова.
 Атамурадов, Бегенч (род. 1962) — туркменский государственный деятель.
 Атамурадов, Курбандурды (1896 — ?) — председатель колхоза «Красный Октябрь» Туркмен-Калинского района Марыйской области, Герой Социалистического Труда.
 Атамуратов, Ядгар — звеньевой виноградарского совхоза № 4 Министерства пищевой промышленности СССР, Бухарская область, Герой Социалистического Труда. Примечания